Il doppio del torneo di tennis Toyota Princess Cup 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Cara Black e Liezel Huber che hanno battuto in finale Kim Clijsters e Ai Sugiyama 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Kim Clijsters /  Ai Sugiyama (finale)
 Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)

 Alexandra Fusai /  Rita Grande (semifinali)
 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toyota Princess Cup 2001